Indische Variante war eine vorübergehende Bezeichnung für verschiedene Varianten des Virus' SARS-CoV-2, das die COVID-19-Erkrankung auslösen kann. Um eine Stigmatisierung von Ländern zu vermeiden, benennt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die besorgniserregenden oder beobachtungsbedürftigen Varianten des Coronavirus SARS-CoV-2 seit Ende Mai 2021 nach Buchstaben aus dem griechischen Alphabet. Nach diesem Schema wird die erstmals in Indien nachgewiesene Virusvariante B.1.617 mit ihren Untervarianten von der WHO mit Kappa (B.1.617.1) bzw. Delta (B.1.617.2) bezeichnet.

Die frühere „indische Variante“ gliedert sich somit in:

 Variante Delta (B.1.617.2), die von der WHO im Mai zur „Variant of Concern“ (VOC) hochgestuft wurde. Sie war treibend für die schnelle weltweite Durchsetzung des Corona-Virus' Mitte 2021,
 B.1.617 mit Varianten Kappa (B.1.617.1) und B.1.617.3.

Einzelnachweise 

COVID-19-Pandemie
Coronaviren
Virussubtyp
Virologie